Het seizoen 2006–2007 van FC Den Bosch was het 40ste jaar in het bestaan van deze Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de gelijknamige stad. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van trainer-coach Theo Bos, bezig aan zijn tweede seizoen in Noord-Brabant, eindigde FC Den Bosch op de vijfde plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor FC Den Bosch in de derde ronde van Haarlem. Aanvaller Frank Demouge maakte de meeste doelpunten van de selectie: hij scoorde 12 maal in 26 duels.

Eerste divisie

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Den Bosch

Den Bosch, FC